Canestrari ist der Familienname folgender Personen:

 Dionigio Canestrari (1865–1933), italienischer Musiker und Komponist
 Luigi Canestrari (Bischof) (1774–1846), italienischer Bischof 
 Luigi Maria Canestrari (1843–1901), italienischer Geistlicher
 Renzo Canestrari (1924–2017), italienischer Mediziner und Psychologe
 Ronald Canestrari (* 1943), amerikanischer Politiker